Catching Tales é o quarto álbum de estúdio do cantor Jamie Cullum. Foi lançado no final de Setembro de 2005, no Reino Unido e algumas semanas depois nos Estados Unidos.

Faixas

"Get Your Way"
"London Skies"
"Photograph"
"I Only Have Eyes For You"
"Nothing I Do"
"Mind Trick"
"21st Century Kid"
"I'm Glad There Is You"
"Oh God"
"Catch The Sun"
"7 Days To Change Your Life"
"Our Day Will Come"
"Back To The Ground"
"Fascinating Rhythm"
"My Yard"

Versão Japonesa

"Get Your Way"
"London Skies"
"Photograph"
"I Only Have Eyes For You"
"Nothing I Do"
"Mind Trick"
"21st Century Kid"
"I'm Glad There Is You"
"Oh God"
"Catch The Sun"
"7 Days To Change Your Life"
"Our Day Will Come"
"Back To The Ground"
"Fascinating Rhythm"
"My Yard"

Faixas bónus
"Mind Trick" - Remix
"Get Your Way" - Dan The Automator Mix
"I'd Probably Do It Again"
"Trippin Up"

Álbuns de Jamie Cullum
Álbuns de 2005